Stuiver steht für:
 Minze Stuiver (* 1929), niederländisch-US-amerikanischer Geochemiker
 eine niederländische Münze, siehe Stüber

Sonstiges:
 Stuiver Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika